RMA pode se referir a:

 RMA: termo na área de economia.
 RMA: termo na área da medicina da reprodução.
 RMA: termo na área da robótica.

Desambiguação